Eta bzw. ETA steht für:

 Eta (griechisches Neutrum Ήτα, Majuskel Η, Minuskel η), der siebte Buchstabe des griechischen Alphabets
 Eta (Flugzeug) (Eigenschreibweise: eta), ein Segelflugzeug
 ETA SA, Schweizer Hersteller von Uhrwerken
 η-Meson (Eta-Meson), subatomares Teilchen
 Etainsel, Insel im antarktischen Palmer-Archipel
 eine Motorvariante des Herstellers BMW, siehe BMW M20#Besonderheiten der eta-Version
 eine Untergruppe der Buraku, siehe Buraku#Entwicklung
 Eta-Variante des SARS-CoV-2-Virus, das die COVID-19-Erkrankung auslösen kann

ETA steht als Abkürzung für:

 Eisenbahntechnische Ausrüstung
 Electronic Travel Authority, ein elektronisches Visum für die Einreise nach Australien
 Electronic Travel Authorization (eTA), ein elektronisches Verfahren zur visumsfreien Einreise nach Kanada
 Elektrischer Triebwagen mit Akkumulatoren, siehe Akkumulatortriebwagen
 Elektrotechnische Apparate, ein Hersteller von Geräteschutzschaltern und Anbieter von Elektronikgeräten, siehe E-T-A
 Elektrotechnischer Assistent, eine Berufsbezeichnung, siehe Technischer Assistent
 Empresa de Transporte Aéreo, ehemalige brasilianische Luftfahrtgesellschaft
 Erweiterte Textaufgabe, ein Teil der Realschulabschlussprüfung in Englisch in Baden-Württemberg
 Estimated time of arrival, deutsch: voraussichtliche Ankunftszeit
 Estimated time of availability, deutsch: voraussichtliche Verfügbarkeit, Ankündigungszeit der Verfügbarkeit von heruntergefahrenen Systemen (Server, Websites usw.)
 Estimated time available, deutsch: veranschlagte Frist; in Projektplanungen angegebene Frist zur Erfüllung eines Vorganges
 Estnische Akademie der Wissenschaften (estnisch: Eesti Teaduste Akadeemia)
 Europäische Technische Bewertung (European Technical Assessment, früher European Technical Approval), ein Nachweis zur technischen Brauchbarkeit eines Bauproduktes nach der EU-Bauproduktenverordnung
 European Tax Analyzer, eine Simulationsanwendung, mit der Effektivsteuersätze für Unternehmen berechnet werden
 European Thyroid Association, Fachgesellschaft zur Förderung der Schilddrüsenforschung
 Euskadi Ta Askatasuna, ehemalige baskische Separatistenorganisation
 Event Tree Analysis, eine Qualitätsmanagementmethode, siehe Ereignisbaumanalyse
 Expertenkreis Transformation der Automobilwirtschaft, von Bundesminister Dr. Robert Habeck für die Legislaturperiode berufenes Wissenschaftlergremium mit dem Ziel der Klimaneutralität des Verkehrs, Vorsitzende sind Frau Prof. Dr. Ina Schaefer und Frau Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Schnitzer

Eta ist der Familienname folgender Personen:
 Marie-Louise Eta (* 1991), ehemalige deutsche Fußballspielerin

eta bezeichnet:
 eta Verlag, Buchverlag in Berlin

Siehe auch:
 E. T. A. Hoffmann
 ETHA
 Etta

Abkürzung